Партиза́нский райо́н:

Россия 
 Партизанский район — район Красноярского края.
 Партизанский район — район Приморского Края.

Белоруссия 
 Партизанский район — район Минска.